Le qualificazioni del singolare  femminile del Torneo di Wimbledon 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Kaia Kanepi (qualificata)
  Johanna Larsson (primo turno)
  Ksenija Pervak (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (qualificata)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno)
  Evgenija Rodina (secondo turno)
  Patricia Mayr (primo turno)
  Sophie Ferguson (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Maria Elena Camerin (direttamente al tabellone principale)
  Maša Zec Peškirič (secondo turno)

  Michaëlla Krajicek (ultimo turno)
  Stéphanie Dubois (ultimo turno) (Lucky Loser)
  Vesna Manasieva (ultimo turno)
  Anastasija Pivovarova (ultimo turno) (Lucky Loser)
  Shenay Perry (qualificata)
  Lilia Osterloh (primo turno)
  Kathrin Wörle (primo turno)
  Gréta Arn (qualificata)
  Jelena Dokić (secondo turno)
  Andrea Hlaváčková (qualificata)
  Stéphanie Cohen-Aloro (primo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)

Qualificate

  Kaia Kanepi
  Nuria Llagostera Vives
  Romina Oprandi
  Bethanie Mattek-Sands
  Shenay Perry
  Nastas'sja Jakimava

  Gréta Arn
  Mirjana Lučić
  Kurumi Nara
  Monica Niculescu
  Andrea Hlaváčková
  Eléni Daniilídou

Tabellone qualificazioni

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Nona sezione

Decima sezione

Undicesima sezione

Dodicesima sezione

Note 
Tabellone qualificazioni

Torneo di Wimbledon 2010
WTA Tour 2010